

Primeira Liga

Classificação

Quadro de resultados 

<small>Fonte: Futebol Português em Números</small>

Melhores marcadores

Liga de Honra 

Futebol de 1999 em Portugal
Futebol de 2000 em Portugal
Campeonato Português de Futebol